Jakar kan syfta på:

 Jakar – ett oxdjur som förekommer i en vild och en domesticerad form, se jak
 Jakar (distriktshuvudort i Bhutan)  – en ort i Bhutan